(« accusé(e) » en anglais) peut faire référence à :
 Accused, une série télévisée britannique diffusée sur BBC One depuis 2010 ;
 Accused (Lucia de B.), un film néerlando-suédois réalisé par Paula van der Oest en 2014.